Адавие́ Эфенди́ева (; 1879, Евпатория — 1944, близ Самарканда, Узбекистан) — крымско-татарская художница-орнаменталистка, работавшая в технике орьнек.

Биография 
Родилась в 1879 году в крымском городе Евпатория. С ранних лет искусству вышивки и ткачества её обучала бабушка. За станок для вышивки (кергеф) впервые села в возрасте 12 лет, а через 4 года отец купил ей ткацкий станок (токъума тезьях). Для обучения дочери он нанял мастера по ткачеству. В 1928 году была руководителем кружка национальной вышивки Евпаторийского музея, занималась обучением технике вышивки. В 1930 году стала работницей артели, затем была инструктором вышивки в артели «Эски Орнек» («Старинный узор»). До 1937 года создала более 500 орнаментов. Умерла в 1944 году во время депортации недалеко от Самарканда. Реабилитирована.

Творчество 
С 1935 года принимала участие в художественных выставках. Впервые её рисунки были представлены на Московской выставке мастеров народного искусства татар и караимов Крыма, а также на I Всероссийской выставке самодеятельности в изобразительном искусстве. Изделия с её орнаментами экспонировались в Европе и США. Является автором более 200 орнаментальных композиций. Среди её произведений — скатерти, свадебные полотенца, пояса с узорами. По мнению искусствоведа Исмета Заатова, для её творчества характерны «чёткость рисунка, своеобразная композиция». Сама Адавие Эфендиева о своих композициях говорила так: «Мои орнаменты — мои мысли». Среди её учеников из евпаторийской артели «Промшвей» есть вышивальщицы Алиева, Бекирова и другие. Эскизы и рисунки Эфендиевой хранятся в фондах Центрального музея Тавриды (Симферополь).

Примечания

Литература 
 Исмет Заатов. Крымскотатарское декоративно-прикладное и изобразительное искусство. — Симферополь : ТАРПАН, 2003. — 336 с.
 П. Я. Чепурина. Орнаментальное шитьё Крыма. — Москва; Ленинград : Всесоюзное кооперативное объединенное издательство, 1938. — 63 с.
 Творчество крымских вышивальщиц // Красный Крым. - 1936. - 15 нояб.; 1937. - 29 сент.
 Иоффе М. Вышивальщицы // Красный Крым. - 1940. - 8 марта
 П. Чепурина. Творцы орнамента // Красный Крым. — 1940. — 14 марта.
 Крымскотатарские художники : биобиблиограф. словарь / сост. Э. Я. Черкезова. — Симферополь : Доля, 1999.

Родившиеся в Евпатории
Художники СССР
Вышивальщицы
Художники декоративно-прикладного искусства
Мастера орьнек